Задворнов — фамилия. Известные носители:
 Задворнов, Валерий Савватеевич (1950) — российский самбист, Заслуженный тренер России.
 Задворнов, Константин Юрьевич (1956) — советский и российский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

 Задворнова, Елена Петровна (1974) — российская самбистка, Заслуженный мастер спорта.